Michał Kucharczyk, né le  à Varsovie, est un footballeur polonais. Il occupe actuellement le poste d'attaquant au Pogoń Szczecin.

Biographie 

Le , Michał Kucharczyk reçoit sa première convocation de la part de Franciszek Smuda, qui le sélectionne pour un stage à Vila Real de Santo António au Portugal. Le , il fait ses débuts internationaux contre la Moldavie, et ne joue que la première mi-temps. Il revient dans l'équipe un mois plus tard et dispute deux matches de plus, remplaçant à chaque fois le titulaire Robert Lewandowski en fin de rencontre.

Il rejoint l'Oural Iekaterinbourg le .

Statistiques

Palmarès 
 Legia Varsovie
 Champion de Pologne : 2013, 2014, 2016 et 2017
 Vainqueur de la Coupe de Pologne : 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2018

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international polonais
Joueur du Legia Varsovie
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du Pogoń Szczecin
Naissance en mars 1991
Naissance à Varsovie